Lanceonotus är ett släkte av insekter. Lanceonotus ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Lanceonotus